Pierre puede hacer referencia a:

Pierre, capital del estado estadounidense de Dakota del Sur;
Pierre, abreviatura del botánico francés Jean Baptiste Louis Pierre;
Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1
Pierre-Buffière, comuna francesa del Alto Vienne;
Pierre-Châtel, comuna francesa de Isère ;
Pierre-de-Bresse, comuna francesa de Saona y Loira ;
La Pierre, comuna francesa en el departamento de Isère, en la región de Auvergne-Rhône-Alpes.